Аллен Келси Грэммер (; род. 21 февраля 1955, Шарлотта-Амалия, Виргинские Острова, США) — американский актёр, комик, телепродюсер и телережиссёр, певец.. Лауреат премий «Золотой глобус» (1996, 2001, 2012) и «Эмми» (1994, 1995, 1998, 2004, 2006). Широкую известность получил благодаря роли Фрейзера Крэйна в популярных комедийных телесериалах NBC «Весёлая компания» и «Фрейзер».

Также известен работами над фильмами «Убрать перископ» (1996), «Люди Икс: Последняя битва» (2006), где он исполнил роль мутанта Зверя, и «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014). Кроме этого, Грэммер озвучил множество анимационных персонажей: Владимира в «Анастасии» (1997), старателя Пита «Вонючку» в «Истории игрушек 2» (1999) и Сайдшоу Боба в культовом мультсериале «Симпсоны» (начиная с эпизода Krusty Gets Busted 1990 года).

С 2011 по 2012 год исполнял главную роль мэра Чикаго Тома Кейна в драматическом телесериале «Босс».

Женат четыре раза, имеет семерых детей и одного внука.

Карьера 
Родился в 1955 году в Шарлотта-Амалии. Грэммер изучал драму в Джульярдской школе в течение двух лет, прежде чем бросить учебу и начать успешную сценическую карьеру. Актёрскую карьеру начал в 1981 году на Бродвее, где играл роли в «Макбете» и «Отелло». Первой телевизионной ролью Грэммера стала работа в мини-сериале «Кеннеди» в начале 1980-х. Однако широкую известность он приобрёл благодаря роли доктора Фрейзера Крэйна в ситкоме телеканала NBC «Весёлая компания». Более того, эта роль была настолько успешной, что был запущен спин-офф, посвящённый персонажу Грэммера, получивший название «Фрейзер» и транслировавшийся с 1993 по 2004 год.

Грэммер известен и как актёр озвучивания: его голос можно слышать в таких мультипликационных фильмах, как «Анастасия» и «История игрушек 2». С 1990 года его голосом говорит также Сайдшоу Боб из мультсериала «Симпсоны».

Грэммер 14 раз номинировался на премию «Эмми» и пять раз становился её обладателем: из них четырежды — за роль в сериале «Фрейзер» и один раз — лучшее озвучивание Сайдшоу Боба в «Симпсонах». Он является трёхкратным обладателем «Золотого глобуса» и дважды лауреатом Американской премии в области комедии. Свой третий «Золотой глобус» он получил в 2012 году как лучший драматический актёр телесериала за роль мэра Чикаго в «Боссе».

Личная жизнь 
Семью Грэммера преследовали трагические события. Так, в 1968 году перед своим домом был застрелен его отец, в 1975 году его сестра Карен стала жертвой известного убийцы Фредди Гленна.

Келси имеет семерых детей.

От первой жены Дорин Алдераман (в браке с 1982 по 1990 годы) — дочь Спенсер Грэммер (род. 1983), телеактриса.

Вне брака — дочь Кэндэйс Грир от Барри Букнер.

От третьей жены Камиль Донатаччи, бывшей модели «Playboy», — дочь Мэйсон Оливия (род. 2001) и сын Джуд Гордон (род. 2004); в браке пара состояла с августа 1997-го по 10 февраля 2011 года.

25 февраля 2011 года, сразу после завершения бракоразводного процесса, Грэммер женился в четвёртый раз на британке Кейт Уолш, которая младше его на 12 лет. У пары трое детей: дочь Фейт Эвангелина Элиас (англ. Faith Evangeline Elisa, родилась 13 июля 2012), сыновья Келси Габриэль Элиас (англ. Kelsey Gabriel Elias, родился 22 июля 2014) и Оден Джеймс Элиас (англ. Auden James Ellis, родился 14 сентября 2016).

Он является членом Республиканской партии. На президентских выборах 2008 года Грэммер изначально поддерживал кандидатуру бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, а позднее — Джона Маккейна.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Члены Республиканской партии США